En tidsgrænse har flere specialiseringer:
 Tidsgrænse
 Tidsgrænse (cykelsport)